Улица Бирюкова — название улиц в городах Российской Федерации, названных в честь разных людей с фамилией Бирюков.

 Улица Бирюкова — улица в Орехове-Зуеве, названная в честь местного уроженца — писателя Н. З. Бирюкова;
 Улица Бирюкова — улица в Томске, названная в честь Героя Труда М. С. Бирюкова.